CDC eller cdc har flere betydninger:
 Centers for Disease Control and Prevention - USAs sundhedsmyndighed
 Control Data Corporation - tidligere supercomputer virksomhed